GBAS ist eine Abkürzung und steht für:
 General Bezel Assembling Standard, ein Standard für Optische Laufwerke
 Ground Based Augmentation System, ein System für die Instrumentenlandung

GBAS